Fuchun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fuchun (socken i Kina, Shandong), 
 Fuchun (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar